Vale dos Sonhos (Barra do Garças), distrito de Barra do Garças

Vale dos Sonhos (Goiânia), bairro de Goiânia

Desambiguação